De fles (Enrico Paoli), lied van Enrico Paoli
De fles (4Tuoze Matroze), muzieknummer van de 4Tuoze Matroze